Імонві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний захід від Парижа, 45 км на північ від Орлеана, 30 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 515,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Імонвіль на сайті французького Національного інституту географії 
 Імонвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Імонвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Імонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Імонвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар